Ондангва () — город в области Ошана северной части Намибии, на границе региона Ошикото. Расположен примерно в 80 км от ангольской границы, Ондангва.

История

До эпохи апартеида 

В 1870 году недалеко от Ондангва, проводилась первая христианская (лютеранская) миссия в Овамболенде, была создана лютеранская церковь.

Во время апартеида 

Во время намибийской войны за независимость Ондангва являлся главным театром боевых действий между повстанческим движением Юго-Западной Африки Народной организации СВАПО и южноафриканских сил обороны САДФ.

География

Климат 

Ондангва имеет засушливом климате (БШ, в соответствии с классификацией Кеппена климата), с жарким летом и теплой зимой. Среднегодовое количество осадков составляет 447 мм (18 дюймов), при этом большинство осадков происходит в основном в летнее время.

Экономика и развитие 

В Ондангва есть торговый центр, большой открытый рынок, а также несколько туристических объектов.

Многие местные органы власти для Ошана и Ошикото регионов находятся в городе, например, Министерство образования и полиции.

Ондангва остаётся важным транзитным пунктом для работников Овамбо. В 170 милях (274 км) к юго-востоку расположен свинцово-шахтёрский город Тсумеб.

С момента обретения независимости, правительство размещает новые промышленности на севере страны, для создания рабочих мест и улучшения инфраструктуры. Построено три новых профессиональных учебных заведений для молодёжи в области: шитье, кулинария, и интернет-технологий.

Транспорт 
Имеется железнодорожная линия между Виндхук и Ондангва, которая работает с 11 мая 2006 года. Пассажирские поезда раз в неделю следуют по этому маршруту туда и обратно.
В 2001 году планировалось начать строительство железнодорожной линии, чтобы связать Тсумеб с Ондангва, с дальнейшим следованием в Анголу.

Религия 

В городе имеется Коптская православная церковь.

Известные жители 
 Эдди Амконго
 Элифас Каулума

Литература 

 Республикой Намибия 2001 переписи населения и жилищ (базовый анализ с Основные ред.). Виндхук: Центральное бюро статистики, Национальной комиссии по планированию. Июля 2003 года. р. 21. ISBN 0-86976-614-7.
 Menges, Вернер (26 мая 2011). «Дождливый сезон был один для книги рекордов».

Ссылки 

 Фото Планета: Фотографии городов, посёлков, сел и деревень

Ошана
Города Намибии